Николос Изория (, родился 31 августа 1985) — грузинский боксёр-любитель, серебряный призёр чемпионатов Европы (2004), член олимпийской сборной Грузии на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов.

Родившиеся 31 августа
Родившиеся в 1985 году
Боксёры по алфавиту
Боксёры Грузии